

Cinema 
 La donna che non si deve amare (Waterloo Bridge) – film del 1931 diretto da James Whale
 Il ponte di Waterloo (Waterloo Bridge) – film del 1940 diretto da Mervyn LeRoy

Altro 
 Waterloo Bridge – ponte di Londra (Regno Unito)